Zwitkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Zwitkowe, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche

 Zwitkowe (Krasnohwardijske), Dorf auf der Krim, Rajon Krasnohwardijske
 Zwitkowe (Schyroke), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke
 Zwitkowe (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk 
 Zwitkowe (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka 
 Zwitkowe (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Zwitkowe (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
Siehe auch Zwetkowo